Molecule Man est une série de sculptures monumentales de Jonathan Borofsky.
 Molecule Man est un personnage de comics.